Ford Escape — название на североамериканском и австралийском рынке двух различных кроссоверов, которые на европейском и российском рынках имеют другие названия:
 с 2000 по 2013 год — Mazda Tribute (а также Ford Maverick в 2001–2008 годах)
 с 2013 года — Ford Kuga